Ваља Станиј има више значења:

 Ваља Станиј (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Ваља Станиј (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији